Batman Begins – film del 2005 diretto da Christopher Nolan
 Batman Begins – colonna sonora del film di Christopher Nolan
 Batman Begins – videogioco del 2005 basato sul film di Christopher Nolan